Die Ethias Trophy 2011 war ein Tennisturnier, das vom 3. bis 9. Oktober 2011 in Mons stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für den Einzelwettbewerb gab es eine Qualifikationsrunde mit 16 Spielern, durch die sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt 106.500 €.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der an Position zwei gesetzte Italiener Andreas Seppi, der im Finale den an Position fünf gesetzten Franzosen Julien Benneteau im Tie-Break des dritten Satzes besiegte. Es war Seppis fünfter Einzeltitel auf Challenger-Ebene seiner Karriere und der zweite der Saison.

Die Doppelkonkurrenz gewann die ungesetzte schwedisch-britische Paarung aus Johan Brunström und Ken Skupski, die im Finale die ebenfalls ungesetzten Franzosen Kenny de Schepper und Édouard Roger-Vasselin in zwei Sätzen bezwangen. Es war bereits Brunströms zwölfter Karrieretitel bei einer Doppelkonkurrenz der Challenger-Kategorie und der dritte in dieser Saison. Für Skupski war es der zehnte Challengertitel seiner Karriere im Doppel, neben dreier Titel der Kategorie ATP World Tour 250. Es war sein dritter Titel der Saison auf der ATP Challenger Tour.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 43 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 37 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 43 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Mons